Nikołaj Andriejewicz Kryżanowski – rosyjski generał-adiutant 
 Mikałaj Kryżanouski, Nikołaj Kryżanowski – białoruski konstruktor i polityk,